The Call (canção de Backstreet Boys)
 The Call (filme)
 The Call (álbum do Heed)

Desambiguação